

Селіваново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Селіваново — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область